Дудичи — топоним в Белоруссии.

 Дудичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Дудичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Дудичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Дудичи — агрогородок в Калинковичском районе Гомельской области.
 Дудичи — упразднённая деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Дудичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.